Velika nagrada Monaka 1932 je bila druga neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 17. aprila 1932 v Monaku.

Rezultati

Dirka

|-
! 1
| 28
|  Tazio Nuvolari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Monza
| 100
| 3:32:25.3
| 11
|-
! 2
| 2
|  Rudolf Caracciola
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 100
| 3:32:28.0
| 14
|-
! 3
| 36
|  Luigi Fagioli
| Officine A. Maserati
| Maserati 26M
| 100
| 3:34:43.0
| 18
|-
! 4
| 4
|  Earl Howe
| Privatnik
| Bugatti T51
| 98
| +2 kroga
| 15
|-
! 5
| 32
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 96
| +4 krogi
| 17
|-
! 6
| 20
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 95
| +5 krogov
| 7
|-
! 7
| 22
|  William Grover-Williams
| Privatnik
| Bugatti T51
| 95
| +5 krogov
| 1
|-
! 8
| 10
|  Guy Bouriat
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 93
| +7 krogov
| 10
|-
! 9
| 14
|  Albert Divo
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 91
| +9 krogov
| 16
|-
! 10
| 26
|  Giuseppe Campari
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Monza
| 86
| +14 krogov
| 5
|-
! Ods
| 24
|  Baconin Borzacchini
| Alfa Corse
| Alfa Romeo Monza
| 85
| Zavore
| 8
|-
! Ods
| 34
|  Rene Dreyfus
| Officine A. Maserati
| Maserati 26M
| 59
| Odpadlo kolo
| 9
|-
! Ods
| 16
|  Achille Varzi
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 58
| Zadnje vzmetenje
| 13
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Etancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 49
| Menjalnik
| 2
|-
! Ods
| 18
|  Stanisłas Czaykowski
| Privatnik
| Bugatti T51
| 49
| Menjalnik
| 6
|-
! Ods
| 12
|  Louis Chiron
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 29
| Trčenje
| 4
|-
! Ods
| 38
|  Amedeo Ruggeri
| Officine A. Maserati
| Maserati 26M
| 11
| Motor
| 3
|-
! DNS
| 6
|  Clifton Penn-Hughes
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| Trčenje
| 12
|-
! DNS
| 8
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Nacional Pescara
| 
| Prepočasen
| 
|-
! DNS
| 13
|  Albert Divo
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T53
| 
| Štartal s T51
| 
|}

Viri

 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932